Con guerra russo-georgiana ci si può riferire a:
 l'Invasione sovietica della Georgia nel 1921, conosciuta anche come "guerra russo-georgiana";
 la Seconda guerra in Ossezia del Sud, condotta tra la Russia e la Georgia per il controllo dell'Ossezia del Sud nel 2008